Sunn est une société de fabrique de bicyclette;
 Sunn est un concept philosophique utilisé dans le sikhisme.
 Sunn était une marque d'amplificateurs américaine.